Ви́ктор Гара́нин:
 Гаранин, Виктор Константинович — советский и российский учёный-геолог, профессор, действительный член Российской академии естественных наук.
 Гаранин, Виктор Петрович — военачальник, генерал-лейтенант авиации, заслуженный военный летчик СССР.